Парамо́нов (Парамо́нова) — русская фамилия; произошла от церковного календарного мужского имени Парамон. Также топоним.

Известные носители 
 
 Парамонов, Алексей Александрович (1925—2018) — российский спортсмен (футбол, хоккей с мячом).
 Парамонов, Анатолий Иванович (1891—1970) — российский революционер.
 Парамонов, Борис Михайлович (род. 1937) — русский философ, культуролог, эссеист.
  (род. 1991) — украинский футболист.
 Парамонов, Валентин Витальевич (род. 1951) — российский учёный, доктор наук.
 Парамонов, Владимир Васильевич (1945—2001) — русский поэт, переводчик.
 Парамонов, Василий Фёдорович — генерал-майор
 Парамонов, Георгий Иович (1907—1954) — сотрудник советских органов государственной безопасности.
 Парамонов, Елпидифор Трофимович (18??—1909) — донской купец, миллионер.
 
 
 Парамонов, Михаил Юрьевич (род. 1961) — российский банкир и промышленник.
 
 Парамонов, Павел Денисович (1925—1970) — Герой Советского Союза.
 
 Парамонов, Фёдор Андреевич (1870—1908) — русский актёр.



Населённые пункты

Россия 
 Парамонов — хутор в Волгодонском районе Ростовской области.
 Парамонов — хутор в Морозовском районе Ростовской области.
 Парамонов — хутор в Советском районе Ростовской области.

См. также